Albrecht von Habsburg bzw. Albrecht von Österreich (auch Albert bzw. Adalbert) bezeichnet folgende Personen:

 Albrecht III. (Habsburg) (der Reiche; † 1199), Graf von Habsburg
 Albrecht IV. (Habsburg) (der Weise; ~1188–1239), Graf von Habsburg

 Albrecht I. (HRR) (1255–1308), römisch-deutscher König, Herzog von Österreich (I.), Graf von Habsburg (V.)
 Albrecht II. (Österreich) (der Lahme/der Weise; 1298–1358), Herzog von Österreich (II.) und (Mit)Herzog von Kärnten, Graf von Habsburg (VI.)
 Albrecht III. (Österreich) (mit dem Zopf; 1349–1395), Herzog von Österreich, Graf von Habsburg (VII.), Begründer der Albertinischen Linie
 Albrecht IV. (Österreich) (das Weltwunder/der Geduldige; 1377–1404), Erzherzog von Österreich (IV.), Graf von Habsburg (VIII.)
 Albrecht II. (HRR) (1397–1439), römisch-deutscher König, Herzog von Österreich (V.), Graf von Habsburg (IX.)
 Albrecht VI. (Österreich) (der Freigebige/Verschwender; 1418–1463), Herzog von Österreich ob und unter der Enns
 Albrecht VII. von Österreich (der Fromme; 1559–1621), Vizekönig von Portugal, Regent der Spanischen Niederlande
 Albrecht von Österreich-Teschen (1817–1895), (Titular-)Erzherzog von Österreich (Albrecht Friedrich), Herzog von Teschen (I.), Feldmarschall und Generalinspekteur
 Albrecht II. von Österreich-Teschen (1897–1955), (Titular-)Erzherzog von Österreich